Его́р Алексе́евич Рудко́вский (4 марта 1996, Омск, Россия) — российский футболист, полузащитник московского «Чертаново». Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.

Клубная карьера 
Воспитанник омского клуба «Молния» и футбольной школы «Чертаново» (Москва). Первый тренер — Г. Б. Звагольский. С 2010 года занимался в ФШ «Чертаново» под руководством Михаила Буренкова.

В сентябре 2011 года в составе сборной Москвы, сформированной на базе команды «Чертаново», впервые стал победителем Первенства России среди межрегиональных объединений, проводившемся в Крымске, и получил звание «Кандидат в мастера спорта РФ» по футболу. В финале сборная Москвы победила сборную Приволжья со счётом 3:2. В мае 2012 года стал с «Чертаново» чемпионом России среди команд спортивных школ и клубов (игроки 1996 г.р.). В ноябре 2012 года в составе сборной Москвы, за которую выступали воспитанники школ «Чертаново» и «Локомотив-2», стал победителем Первенства России среди межрегиональных объединений, проводившемся в Крымске. В апреле 2013 года в составе команды «Чертаново» стал победителем футбольного турнира «Монтегю» для клубных команд.

31 августа 2013 года подписал двухлетний контракт с клубом Премьер-лиги «Кубань» и 2 сентября был заявлен за клуб. Сыграв в течение года в 12 встречах за дублирующий состав, 20 августа 2014 года подписал контракт с ФК «Чертаново», выступающим во втором дивизионе.

11 июля 2016 года перешёл в московский «Спартак», где стал выступать за вторую команду в ФНЛ. Дебютировал 16 июля в домашней встрече против «Мордовии» и сразу же отметился забитым мячом.

В июне 2019 года вернулся в «Чертаново».

Карьера в сборной 
В юношеской сборной России 1996-го года рождения дебютировал 23 июня 2011 года в контрольном матче против московского «Локомотива» (игроки 1996 г.р.). Сборная одержала победу со счётом 1:0. Первый официальный матч провёл 13 октября 2011 года на турнире World Cup AGS в Испании против сборной Мексики (1:2).
Принимал участие в международном турнире «Монтегю», где провёл четыре игры. В 2012 году в Мемориале имени Виктора Банникова, сыграл также в четырёх матчах. На Мемориале сборная заняла второе место, в финале в серии пенальти уступив сборной Украины.

На юношеском чемпионате Европы 2013 провёл три встречи. В полуфинале со сборной Швеции не смог реализовать пенальти, что не помешало сборной России в финале выиграть у итальянцев по пенальти и стать чемпионами Европы. Рудковский, как и его партнёры по сборной, получил за эту победу звание «Мастер спорта Российской Федерации».

Стиль игры 
Креативный футболист, плеймекер. Обладает поставленным ударом.

Достижения 
 Победитель чемпионата Европы (до 17 лет) (1): 2013
 Победитель чемпионата России по футболу среди команд спортивных школ и клубов (игроки 1996 г. р.) (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте РФС

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Чертаново»
Игроки ФК «Спартак-2» Москва